Кра́сная жара́ — многозначный термин. Может означать:

В кино 
 «Красная жара» — американско-германский фильм 1985 года с Линдой Блэр и Сильвией Кристель в главных ролях.
 «Красная жара» — американский фильм 1988 года с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши в главных ролях.
 «Красная жара» — канадский фильм 1993 года с Бальтазаром Гетти, Карлой Гуджино и Яном Никласом в главных ролях.

В музыке 
 «Красная жара» —  первый студийный сольный альбом рэп-исполнителя Крип-А-Крипа.

Прочее 
 Красная жара — высший уровень опасного для здоровья повышения температуры воздуха.